La palabra Kai puede referirse a los siguientes términos:

Lugares

Indonesia 
 islas Kai, un grupo de islas de Indonesia.

Japón 
 Provincia de Kai, una antigua provincia de Japón.
 Kai, una ciudad de la Prefectura de Yamanashi.

Música 
 Kai, un álbum de la banda japonesa Dir en grey.
 Kai, un EP del cantante surcoreano Kai.

Personas 
 Kai, una cantante canadiense.
 Kai, un cantante surcoreano.
 Kai, un luchador profesional japonés.
 Kai Hansen, un músico de heavy metal.
 eLKai (streamer), un streamer español.

Personajes 
 Kai, un personaje de la saga de libros Crónicas de la Torre.
 Kai, un personaje del videojuego Mortal Kombat.
 Kai, un personaje de manga y anime.
 Kai Manne Börje Siegbahn, un físico sueco.
 Kai, un personaje perteneciente al anime Beyblade.
 Kai Chen un personaje de la serie Power Rangers: la galaxia perdida.
 Kai, un personaje de la serie Ninjago: Masters of Spinjitzu
 Kai, un personaje de la serie La leyenda de Korra

Además 
 Kai, una raza de perro originaria de Japón.